

Prénom féminin 
Sandrine est le diminutif (formé par aphérèse) d'Alexandrine qui est l'un des féminins d'Alexandre.

En grec ancien, il signifie à la fois « celui qui repousse l'ennemi » et « celui qui protège les hommes ».

Les Sandrine sont fêtées le 2 avril.

Personnalités portant ce prénom
 Pour tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Sandrine.

Sandrine, chanteuse de pop australienne.
Sandrine, actrice entre 1958 et 1961
Sandrine Aubert, skieuse française
Sandrine Bailly, (1979-), biathlète française.
Sandrine Bailly, (1969-), écrivain français.
Sandrine Blancke, actrice belge.
Sandrine Bonnaire, (1967-), actrice, réalisatrice et scénariste française.
Sandrine Corman, animatrice de télévision et de radio belge.
Sandrine François, chanteuse française.
Sandrine Kiberlain, (1968-), comédienne.
Sandrine Laroza, lutteuse française.
Sandrine Quétier, (1970-), présentatrice de télévision.
Sandrine Van Handenhoven, chanteuse et animatrice de télévision belge.
Sandrine Veysset, (1967-), cinéaste.

Personnages de fiction
Sandrine, personnage du théâtre traditionnel de marionnettes amiénois.

Chansons

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français